Existuje více nositelů příjmení Bolf:

Josef Bolf – český malíř
Lukáš Bolf – český hokejista
René Bolf – český fotbalista